Твердження: думка, положення або вислів, що доводить (підтверджує) щось, лежить в основі чогось. У мовленні відображається у формі стверджувального речення.
 В деяких випадках може виступати як синонім поняття «судження».
 У логіці суворо сформульоване твердження має назву «предикат».

Див. також 
 Заперечення

Примітки

Посилання 
 

Логіка